Mahi bezeichnet:

 eine Sprache in Westafrika, siehe Mahi (Sprache)
 das gleichnamige Volk, siehe Mahi (Volk)
 das erste Album der Künstlerin Aneela
 die persische Namensvariante des Teppichmusters Herati, siehe Orientteppich
 eine Figur im Film … aber nicht mit meiner Braut – Honeymoon in Vegas
 den Namen eines Flusses im mythologischen Waldgebiet Himaphan
 das Wort „Fisch“ (Mâhi) in der persischen Küche
 ein Song der serbischen Künstlerin Violeta Miljković
 Fluss in West-Indien, siehe Mahi (Fluss)
 den in Frankreich verbreiteten Künstlernamen des algerischen Fußballers Mahi Khennane

Mahi ist der Familienname folgender Personen:

 Ginni Mahi (* 1998), indische Sängerin
 Mimoun Mahi (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Tijani al-Mahi, sudanesischer Politiker

MAHI steht als Abkürzung für:
 Bahnhof Augsburg Hirblingerstraße nach DS 100

siehe auch
 Mahi Mahi, ein Fisch aus der Familie der Goldmakrelen

MAHI